Dit is een lijst van planetoïden 101201-101300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 101201 - || 1998 SS33 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101202 - || 1998 SN36 || 19 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101203 - || 1998 SH39 || 23 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101204 - || 1998 SV42 || 17 september 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101205 - || 1998 SV46 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101206 - || 1998 SX46 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101207 - || 1998 SB47 || 25 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101208 - || 1998 SF48 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101209 - || 1998 SL48 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101210 - || 1998 SW50 || 26 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101211 - || 1998 SF51 || 26 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101212 - || 1998 SK51 || 27 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101213 - || 1998 SZ51 || 28 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101214 - || 1998 SF52 || 28 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101215 - || 1998 SC53 || 30 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101216 - || 1998 SG53 || 30 september 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101217 - || 1998 SG54 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101218 - || 1998 SR54 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101219 - || 1998 SM55 || 16 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101220 - || 1998 ST57 || 17 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101221 - || 1998 SB62 || 18 september 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101222 - || 1998 SQ62 || 20 september 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101223 - || 1998 SW62 || 25 september 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 101224 - || 1998 ST64 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101225 - || 1998 SO65 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101226 - || 1998 SY66 || 20 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101227 - || 1998 SX68 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101228 - || 1998 SN69 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101229 - || 1998 SJ71 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101230 - || 1998 SV72 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101231 - || 1998 SZ74 || 21 september 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 101232 - || 1998 SU75 || 29 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101233 - || 1998 SF76 || 19 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101234 - || 1998 SE77 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101235 - || 1998 SB78 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101236 - || 1998 SV78 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101237 - || 1998 SE79 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101238 - || 1998 SQ79 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101239 - || 1998 SD80 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101240 - || 1998 SG81 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101241 - || 1998 SZ81 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101242 - || 1998 SO82 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101243 - || 1998 SW82 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101244 - || 1998 SS83 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101245 - || 1998 SD84 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101246 - || 1998 SS87 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101247 - || 1998 SV87 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101248 - || 1998 ST88 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101249 - || 1998 SQ89 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101250 - || 1998 SR91 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101251 - || 1998 SE92 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101252 - || 1998 SO92 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101253 - || 1998 SG93 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101254 - || 1998 SK93 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101255 - || 1998 SY93 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101256 - || 1998 SA95 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101257 - || 1998 SE95 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101258 - || 1998 SF97 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101259 - || 1998 SA98 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101260 - || 1998 SU98 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101261 - || 1998 SS102 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101262 - || 1998 SU104 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101263 - || 1998 SU105 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101264 - || 1998 SW105 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101265 - || 1998 SX105 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101266 - || 1998 SJ107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101267 - || 1998 SU107 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101268 - || 1998 SJ110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101269 - || 1998 SS110 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101270 - || 1998 SQ111 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101271 - || 1998 SU111 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101272 - || 1998 SN113 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101273 - || 1998 SO113 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101274 - || 1998 SC114 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101275 - || 1998 SF115 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101276 - || 1998 SN115 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101277 - || 1998 SS115 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101278 - || 1998 SS116 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101279 - || 1998 SX116 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101280 - || 1998 SD117 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101281 - || 1998 SP117 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101282 - || 1998 SC118 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101283 - || 1998 SJ118 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101284 - || 1998 SH119 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101285 - || 1998 SC124 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101286 - || 1998 SF124 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101287 - || 1998 SP124 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101288 - || 1998 SA125 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101289 - || 1998 SL125 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101290 - || 1998 SO125 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101291 - || 1998 SP125 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101292 - || 1998 SM126 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101293 - || 1998 SS126 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101294 - || 1998 SW126 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101295 - || 1998 SB127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101296 - || 1998 SE127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101297 - || 1998 SZ127 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101298 - || 1998 SE128 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101299 - || 1998 SL129 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101300 - || 1998 SV129 || 26 september 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten